Монтекальво-Ирпино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.

Население составляет 4269 человек, плотность населения составляет 81 чел./км². Занимает площадь 53 км². Почтовый индекс — 83037. Телефонный код — 0825.

Покровителем коммуны почитается святой Феликс, празднование 30 августа.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта